Philippe de Dreux peut faire référence à :
 Philippe de Dreux (1158-1217), évêque-comte de Beauvais
 Philippe de Dreux ou Philippa de Dreux (1192-1242), épouse de Henri II de Bar.

Maison capétienne de Dreux